Pleuron est une cité de Grèce antique en Étolie.
 Pleuron est un héros de la mythologie grecque, éponyme de la ville.
 Le pleuron est le nom d'un sclérite du thorax de l'insecte.
 Le pleuron est aussi un terme employé dans le vocabulaire de l'anatomie des crustacés.